Рокфе́ллер (, МФА: ) — американская фамилия.

Известные носители 
 Рокфеллер, Джеймс (1902—2004) — американский банкир, внук Уильяма Рокфеллера, получил золотую медаль в гребле на летних Олимпийских играх 1924 года в Париже, президент и председатель «Ферст нэшнл сити бэнк оф Нью-Йорк».
 
 Рокфеллер, Дэвид (1915—2017) — американский банкир, государственный деятель, глобалист и глава дома Рокфеллеров в 2004—2017 годах. Внук Джона Д. Рокфеллера.
 Рокфеллер, Майкл (1938—1961) — американский этнограф и антрополог, исследователь, сын Нельсона Рокфеллера; пропал без вести во время экспедиции.
 Рокфеллер, Нельсон Олдрич (1908—1979) — американский политик; вице-президент США, внук Джона Д. Рокфеллера.
 Рокфеллер, Ричард (1949—2014) — американский филантроп, врач, сын Дэвида Рокфеллера; погиб в авиакатастрофе.
 Рокфеллер, Уильям (1841—1922) — брат Джона Д. Рокфеллера.
 Рокфеллер, Уинтроп (1912—1973) — американский политик; губернатор штата Арканзас, внук Джона Д. Рокфеллера.
 Рокфеллер, Эбби Олдрич (1874—1948) — американская светская львица и филантроп.

См. также 
 Рокфеллеры

Примечания